Medial har flere betydninger:
Medial (anatomi) - i anatomisk sprogbrug: "mod midtlinjen".
Medial (matematik) - noget, som har med midten eller gennemsnittet at gøre.